Hălmagiu ():
 Comuna Hălmagiu (), o comună în județul Arad, Crișana, România
 Hălmagiu (), un sat în județul Arad, România
 Râu
 Râul Hălmagiu (sau: Hălmăgel)

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară